Hidalgo je v původním významu tradiční španělský a portugalský šlechtický titul, který od 12. do 19. století odpovídal středoevropské hodnosti rytíře. Ženská verze titulu je hidalga.

Hidalgo má také další významy:

geografické pojmy
 Hidalgo (stát) – jeden z 31 států v Mexiku
 Hidalgo County (Nové Mexiko) – okres v Novém Mexiku, USA
 Hidalgo County (Texas) – okres v Texasu, USA

osoby
 Miguel Hidalgo y Costilla – vůdce mexické války za nezávislost
 Rubén Ramírez Hidalgo – španělský tenista

jiný význam
 Hidalgo (planetka) – planetka pojmenovaná po Miguelu Hidalgovi